Het wereldkampioenschap dammen 2013 werd van 2 tot 19 juni 2013 in het Russische Oefa gespeeld door 40 deelnemers, die een voorronde in 4 groepen van 10 en een finale van 12 deelnemers en B-finale van 9 ronden speelden. 
De 4 voorrondegroepen werden van 2 tot en met 9 juni (met 2 rondes op 4 juni) en de finalegroep en B-finale (met elke dag 1 ronde) van 11 tot en met 19 juni gespeeld. 

Wereldkampioen werd (voor de 6e keer) Aleksandr Georgiejev met 16 punten uit 11 partijen en 2 punten voorsprong op nummer 2 Jean Marc Ndjofang, die de met hem puntgelijk geëindigde Roel Boomstra op basis van een hoger aantal overwinningen voorbleef. 
Ndjofang verwierf met zijn 2e plaats het recht om Georgiejev uit te dagen voor een match om de wereldtitel.

Toernooisysteem
De 40 deelnemers speelden een voorronde in 4 groepen van 10 spelers per groep in een rond toernooi waarvan de nummers 1, 2 en 3 van elke groep zich plaatsten voor de finalegroep. 
De uitslagen tegen de 2 groepsgenoten van de voorronde, die ook de finalegroep haalden, werden meegenomen naar de finalegroep waardoor aan het begin van de finaleronde bij iedereen al 2 van de 11 uitslagen bekend waren. 
Er werd door 30 spelers een B-finale gespeeld die werd gewonnen door N'Diaga Samb met 12 uit 9 en Pim Meurs (als enige Nederlandse deelnemer) met 10 uit 9 op de 9e plaats.

Scoretabel
Bij gelijk eindigen was het plusremisesaldo van toepassing.

Externe links 
 Toernooisite
 Scoretabel op Toernooibase
 Eindstand B-finale op Toernooibase

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Rusland
Dammen in 2013
Dammen 2013
Oefa
Dammen